Tierra Alta kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tierralta (ort), Córdoba, 
 Tierralta (kommun), Córdoba, 

Robotskapade Colombiaförgreningar